Dit is de wereldranglijst van mei 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 mei 2007.

Mannen 05